Menalkes () ist in der griechischen Mythologie:

 Menalkes (Sohn des Aigyptos), Gatte der Adyte
 Menalkes (Sohn des Medon), Kämpfer im trojanischen Krieg
 Menalkes (Lakonier)